Fayt steht für:

 Fayt (Belgien), ein Dorf in Belgien
 Petit-Fayt, eine Gemeinde in Frankreich
 Grand-Fayt, eine Gemeinde in Frankreich

Fayt ist der Familienname folgender Personen:

 François Fayt (* 1946), französischer Komponist